Sheri St. Claire (17 de abril de 1957) é uma ex-atriz pornográfica.

Prêmios 
 1985: CAFA Best Supporting Actress for Corporate Assets
 1986: AVN Best Actress, Film for Corporate Assets

Literatura 
 Louis Marvin: The New Goddesses (AF Press, USA 1987): Features a chapter on her.

Ligações externas 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos